Санта Марија Лачиксио има више значења:

 Општина Санта Марија Лачиксио (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Лачиксио (Санта Марија Лачиксио, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику